Фаленский — фамилия.

Известные носители:
 Фаленский, Фелициан
 Фаленский, Юзеф